Salvador Seguí i Rubinat, conegut com El noi del sucre, fou un dels líders més destacats del moviment anarcosindicalista de Catalunya de principis del .
 Salvador Seguí Pérez, fou un compositor i musicòleg valencià.